Diese Liste enthält Instant Messenger, die das Netzwerkprotokoll XMPP unterstützten.

Allgemeines

Unterstützte Plattformen

Protokollerweiterungen

Siehe auch 
 Liste von Multi-Protokoll-Messengern
 Liste von Instant-Messaging-Protokollen
 Liste von mobilen Instant-Messengern

Weblinks 
 Liste von XMPP-Client-Software der XMPP Standards Foundation
 Liste von XMPP-Clients mit Fortschritt der OMEMO-Unterstützung
 Liste von XMPP-Clients für Mac und iOS

Einzelnachweise 

JabberServerSoftware
!